Obsessed puede referirse a:

Cine y televisión 
 Obsessed (1992), película dirigida por Jonathan Sanger.
 Obsessed (2002), película dirigida por John Badham.
 Obsessed (2009), película dirigida por Steve Shill.
 Obsessed (2009-2010), serie de televisión estadounidense.

Música 
 The Obsessed (1976–), banda activa durante 1976–1986, 1990–1995 y 2012.
 The Obsessed (1990), álbum.
 Obsessed (2009), canción de Mariah Carey.
 Obsessed (2009), canción de Miley Cyrus.